Šime est un prénom masculin d'origine croate. Il peut faire référence à :

 (1535–1600), prêtre catholique,
 (1822–1896), historien croate,
 (1927–2007), économiste et homme politique croate,
 (1953- ), footballeur croate,
Šime Vrsaljko (1992- ), footballeur croate.

Voir aussi